Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1995./96.

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Đakovo 

 Izvori: 
 Nogomet u Strizivojni (1927. – 2002.)

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 

1995-96
 7